Blandiana se poate referi la:

 Ana Blandiana, poetă
 Comuna Blandiana din județul Alba
 Satul Blandiana din județul Alba
 Satul Poieni (Blandiana) din județul Alba
 Râul Blandiana, afluent al Mureșului